Las Liebres kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Laborde, Argentina, ort, Córdoba,

Mexiko 

 Las Liebres, Valle de Santiago, ort, 
 Las Liebres, Salamanca, ort, 
 Las Liebres, Zapotlanejo, ort, 
 Las Liebres, Tonaya, ort, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar